Gonçalves se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Clara Gonçalves
 Cincinnato Rory Gonçalves